Het tennistoernooi Australian Open werd in 2020 bij de vrouwen voor de 94e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 20 januari tot en met 1 februari 2020.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster was de als derde geplaatste Japanse Naomi Osaka. In de derde ronde werd zij uitge­scha­keld door Cori Gauff.

De als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty bereikte de halve finale. Daarin verloor zij van de latere winnares.

Het veertiende reekshoofd, Sofia Kenin uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Spaanse Garbiñe Muguruza in drie sets. Kenin wist voor het eerst in haar loop­baan een grand­slam­toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2020. Zij won A$ 4.120.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Vier Belgische vrouwen speelden mee:
 Elise Mertens was als zestiende geplaatst – zij bereikte de vierde ronde, waarin zij verloor van Simona Halep.
 Greet Minnen had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daarin bereikte zij de tweede ronde.
 Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens strandden in de eerste ronde.

Er waren twee Nederlandse deelneemsters:
 Kiki Bertens was het negende reekshoofd – zij bereikte de vierde ronde, waarin zij werd uitgeschakeld door Garbiñe Muguruza.
 Arantxa Rus bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA

Australian Open
ITF-toernooi in 2020